Deze pagina toont een chronologisch en gedetailleerd overzicht van de interlands die het Estisch voetbalelftal heeft gespeeld in de periode 1990 – 1999, kort na de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie.

Interlands

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

 

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

1990
E